Татран () — словацкий топоним. Может означать:

  — издательство.

Спорт 
 Татран — гандбольный клуб из города Прешов.
 Татран — футбольный клуб из города Прешов.
 Татран — футбольный клуб из города Липтовски Микулаш.
 Татран — футбольный стадион в Прешове, домашняя арена ФК «Татран».
 Татранские Волки — хоккейный клуб из города Спишска Нова Вес.

См. также 
 Татры